La regione del Lago è una regione del Ciad che si affaccia sul lago Ciad. Il capoluogo è Bol.

Suddivisione amministrativa
La regione è divisa in 2 dipartimenti:

Suddivisione 
La regione è divisa in 2 dipartimenti:

Note